Гранд Вју има више значења:
 Гранд Вју (Висконсин)
 Гранд Вју (Ајдахо)